Ez a lap az olimpiai érmesek listája biatlonban 1924-től 2018-ig.

A sílövészet ősének számító military patrol egyetlen alkalommal, 1924-ben szerepelt a játékok hivatalos programjában (később még 3-szor bemutató sportágként). Hosszú szünetet követően tért vissza a sportág, biatlon néven, 1960-ban. Ekkor még csak egyetlen versenyszámban, férfi egyéniben (20 km) hirdettek győztest. 1968-ban már a férfi váltók (4 × 7,5 km) is olimpiai aranyért küzdhettek, majd 1980-tól sprint- (10 km), 2002-től üldözőversenyeket (12,5 km), 2006-tól pedig tömegrajtos indítású (15 km) versenyeket is rendeztek.

A női biatlon 1992-ben jelent meg az olimpia programjában, ekkor még csupán sprint (7,5 km), egyéni (15 km) és váltó versenyeket rendeztek. Hasonlóan a férfiak mezőnyéhez, 2002-től a női üldözőversenyben (10 km), 2006-tól pedig a női tömegrajtos (12,5 km) indítású viadalokban is olimpiai bajnokot hirdettek. A női váltó versenyeket 1992-ben 3 × 7,5 kilométeren rendezték, 1994 és 2002 között 4 × 7,5 kilométer volt a táv, melyet 2006-tól 4 × 6 kilométerre módosítottak.

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Férfiak

Military patrol 

|-
|1924, Chamonix
|
|
||
|}

Egyéni 

|-
|1960, Squaw Valley
|
|
|
|-
|1964, Innsbruck
|
|
|
|-
|1968, Grenoble
|
|
|
|-
|1972, Szapporo
|
|
|
|-
|1976, Innsbruck
|
|
|
|-
|1980, Lake Placid
|
|
|
|-
|1984, Szarajevó
|
|
|
|-
|1988, Calgary
|
|
|
|-
|1992, Albertville
|
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|rowspan=2|2010, Vancouver
|rowspan=2|
|
|rowspan=2|Nem adták ki
|-
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
||
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|-
|}

Sprint 

|-
|1980, Lake Placid
|
|
|
|-
|1984, Szarajevó
|
|
|
|-
|1988, Calgary
|
|
|
|-
|1992, Albertville
|
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Üldözőverseny 

|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Tömegrajtos 

|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Váltó 

|-
|1968, Grenoble
|
|
|
|-
|1972, Szapporo
|
|
|
|-
|1976, Innsbruck
| 
|
|
|-
|1980, Lake Placid
|
|
|
|-
|1984, Szarajevó
|
|
|
|-
|1988, Calgary
|
|
|
|-
|1992, Albertville
|
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
||
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|Peppe FemlingJesper NelinSebastian SamuelssonFredrik Lindström
|Lars Helge BirkelandTarjei BøJohannes Thingnes BøEmil Hegle Svendsen
|Erik LesserBenedikt DollArnd PeifferSimon Schempp
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Férfi éremtáblázat

Nők

Egyéni 

|-
|1992, Albertville
|
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Sprint 

|-
|1992, Albertville
|
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
||
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Üldözőverseny 

|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Tömegrajtos 

|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Váltó 

|-
|1992, Albertville
||
|
|
|-
|1994, Lillehammer
|
|
|
|-
|1998, Nagano
|
|
|
|-
|2002, Salt Lake City
|
|
|
|-
|2006, Torino
|
|
|
|-
|2010, Vancouver
|
|
|
|-
|2014, Szocsi
|
||
|
|-
|2018, Phjongcshang
|Nadzeja SzkardzinaIrina KrivkoDzinara AlimbekavaDarja Domracsava
|Linn PerssonMona BrorssonAnna MagnussonHanna Öberg
|Anaïs ChevalierMarie Dorin HabertJustine BraisazAnaïs Bescond
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Női éremtáblázat

Vegyes 

|-
|2014, Szocsi
|
|
|
|-
|2018, Phjongcshang
|
|
|
|-
|2022, Peking
|
|
|
|}

Összesítés

Top 10

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források 

Biatlon
Ermesek
Az év szócikke 2010 verseny jelöltjei